15-я олимпиада по шахматам состоялась в Варне с 15 сентября по 10 октября 1962 года при участии 37 стран. Впервые в истории шахматных олимпиад страна-организатор была представлена двумя командами: в финале С вне конкурса выступала вторая сборная Болгарии. Это было сделано для того, чтобы в финале С, проводившемся по швейцарской системе, участвовало четное количество команд (Болгария-2 не принимала участия в групповом турнире).

Составы команд

Финал «А»

СССР 
Ботвинник, Петросян, Спасский, Керес, Геллер, Таль

Югославия 
Глигорич, Трифунович, Матанович, Ивков, Парма, Минич

Аргентина 
Найдорф, Хул. Болбочан, Панно, Сангинетти, Россетто, Фогельман

США 
Фишер, Бенко, Эванс, Р. Бирн, Д. Бирн, Меднис

Венгрия 
Портиш, Сабо, Билек, Барца, Лендьел, Хонфи

Болгария 
Падевский, Трингов, Минев, Коларов, Милев, Л. Попов

ФРГ 
Унцикер, Дарга, Шмид, Трёгер, Хехт, Морлок

ГДР 
Ульман, Питч, Малих, Цинн, Фукс, Либерт

Румыния 
Чокылтя, Гицеску, Георгиу, Шоош, Радовичи, Гюнсбергер

Чехословакия 
Филип, Пахман, Горт, Фихтль, Ф. Блатный, Трапл

Нидерланды 
Эйве, Доннер, Баумеестер, Лангевег, Принс, Х. Крамер

Австрия 
Робач, Дюкштейн, Бени, Граггер, Кинцель, Локвенц

Финал «B»

Испания 
Помар, Диес дель Корраль, Пуч, Э. Франко, Ридамея, Серра

Англия 
Пенроуз, Кларк, Голомбек, Дж. Литтлвуд, Барден, Вейд

Израиль 
Порат, Алони, Черняк, Крайдман, Домниц, Г. Шапиро

Финал «C»

Норвегия 
Йоханнессен, Линдблом, Хоэн, Винье-Гулбрандсен, Свайг, Стенсхольт

Болгария-2 
Ф. Филипов, Карастойчев, Даскалов, В. Богданов, Чипев, Бурханларский

Албания 
Пустина, Дураку, Кончи, Вейзай, Силики, Омари

Тунис 
Белькади, Лагха, Кшук, Кахиа, Мохсен, Эннигру

Командные результаты

Полуфиналы 
 Первая группа:

 Вторая группа:

 Третья группа:

 Четвертая группа:

Финал «A»

Финал «B»

Финал «C»

Личные результаты команд-победителей

Лучшие индивидуальные результаты 
 Первая доска — Ф. Олафссон (Исландия) — 14 из 18
 Вторая доска — Т. Петросян (СССР) — 10 из 12
 Третья доска — Б. Спасский (СССР) — 11 из 14
 Четвертая доска — Б. Ивков (Югославия) — 13½ из 16  Р. Сангинетти (Аргентина) — 13½ из 16
 Запасной — Е. Геллер (СССР) — 10½ из 12
 Запасной — М. Таль (СССР) — 10 из 13

Примечания

Литература 
 
 Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
 
 Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006

Ссылки 
 15-я шахматная олимпиада  на сайте OlimpBase.org 
 История шахматной олимпиады (часть пятая) 

Шахматные олимпиады
1962 год в шахматах
Сентябрь 1962 года
Октябрь 1962 года
Шахматы в Болгарии
Международные спортивные соревнования в Варне
Спорт в Болгарии в 1962 году